Чемпионат СССР 1970 года в классе «Б» проходил в четырёх зонах РСФСР (89 клубов), двух зонах УССР (28 клубов), которые потом разыграли финальные турниры, и зонах Казахстана (16 клубов) и Средней Азии (18 клубов).

1 зона РСФСР

2 зона РСФСР

1 подгруппа

2 подгруппа

Финал

3 зона РСФСР

4 зона РСФСР

УССР

Финал за 1 — 14 места

Финал за 15 — 27 места

Казахстан

Средняя Азия

Примечания

Ссылки 
 На www.rsssf.com
 На wildstat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1970
1970